Frickendorf ist der Ortsname von

 Frickendorf (Dietenhofen), Ortsteil des Marktes Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Frickendorf (Ebern), Ortsteil der Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Frickendorf (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern